Ахил Димитров Чальовски е български революционер и фармацевт.

Биография 

Роден е в Битоля през 1887 година. След завършване на местната Битолска българска класическа гимназия се включвав във ВМОРО. Участва в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година, в което губи крака си. По-късно учи фармация в Американския университет в Бейрут, но се дипломира в Цариград. Открива аптека в Битоля през 1910 година, която затваря през 1916 година, когато заминава за България. След войната през 1919 година се завръща в Битоля, но поради това, че сградата на аптеката е пострадала от бомбардировките, през 1920 година лицензът му е отнет. През 1921 година сградата е ремонтирана и аптеката е отворена отново от Ахил, който през 1926 година я премества в настоящата сграда. Чальовски е член на Битолския клон на Българските акционни комитети през 1941 година. При подготовката за изтегляне на германците от Битоля през есента на 1944 г., попада в списък на 16 заложници. Те трябва да обезпечат безпроблемното изтегляне на германците от града. 

Чальовски е женен за Невена Мирчева, сестра на Кирил Мирчев. Баща е на комунистическата активистка Лиляна Чаловска.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Български фармацевти от Македония
Дейци на Българските акционни комитети
Ахил
По произход от Галичник